

Toponymie
 Omięcin est un village polonais, dans le Powiat de Szydłowiec et dans la voïvodie de Mazovie
 Omięcin est un village polonais, dans le Powiat de Stargard et dans la voïvodie de Poméranie occidentale